Кубок Европы по хоккею с шайбой 1966/67 — 2-й розыгрыш Кубка Европы под эгидой ИИХФ, который прошёл с 5 ноября 1966 года по 4 апреля 1967 года.

Пробившиеся команды 
На соревнование были квалифицированы члены IIHF, чемпионы европейских стран 1965/66 игрового года. Турнир проходил по нокаут-системе с четырьмя матчами за раунд. При этом два матча проводились на льду одного клуба, а затем два матча у соперника. При равном счёте после четвертого матча решение принималось по результатам пенальти. Та команда, которая выиграла больше игр, выходила в следующий раунд. Обладатель титула ZKL Brno, а также советский чемпион ЦСКА были допущены к полуфиналу, но Москва матчи не провела.

Первый раунд 

|}

|}

|}

|}

Второй раунд 

|}

|}

|}

|}

Третий раунд 

|}

|}

Полуфинал 

|}

|}

Финал 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 

1966 год в хоккее
1967 год в хоккее